Landkreis Königsberg ist der Name folgender Landkreise in Preußen:

 Landkreis Königsberg Nm. (Neumark), Regierungsbezirk Frankfurt, Provinz Brandenburg
 Landkreis Königsberg i. Pr., Regierungsbezirk Königsberg, Provinz Ostpreußen